Sobolev  (masculin ; ) ou Soboleva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andrey Sobolev (1989), snowboardeur russe.
 Aleksandr Sobolev (1997), footballeur russe.
 Alexey Sobolev (1991), snowboardeur russe.
 Elena Soboleva (1992), fondeuse russe.
 Felix Sobolev (1931-1984), réalisateur ukrainien. 
 Leonid Sobolev (1844-1913), militaire et homme politique bulgare d'origine russe.
 Sergueï Sobolev (1908-1989), mathématicien et physicien atomique russe.
 Yelena Soboleva (1982), athlète russe.

Le nom Sobolev est aussi utilisé opour : 
(2836) Sobolev, un astéroïde de la ceinture principale.
le cratère de Sobolev, un cratère d'impact situé dans l'Extrême-Orient russe.
les espaces de Sobolev,  espaces fonctionnels particulièrement adaptés à la résolution des problèmes d'équation aux dérivées partielles.

Voir aussi 

, plusieurs localités de Russie

Patronyme russe